

Lieux 

 Grantham, ville du Lincolnshire, en Angleterre ;
 Grantham, ancienne municipalité, maintenant dans la ville de Drummondville, au Québec, Canada ;
 Grantham, municipalité du New Hampshire, aux États-Unis ;
 Grantham, rivière dans l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Personnalités 

 Alexander Grantham (1899–1978), gouverneur de Hong Kong et des îles Fidji ;
 Donte Grantham (né en 1995), joueur américain de basket-ball ;
 Larry Grantham (1938-2017), joueur américain de football américain ;
 Lucy Grantham (née en 1951), actrice américaine ;
 Mark Grantham (né en 1931), scénariste américain ;
 William Grantham (1835-1911), député et magistrat britannique.

Astronomie 
 (13414) Grantham, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.